Schnüll ist der Familienname folgender Personen

 Herbert Schnüll (1898–nach 1943), deutscher politischer Funktionär
 Kristina Schnüll (* 1977), deutsche Fußballspielerin
 Robert Schnüll (1936–2013), deutscher Verkehrsplaner und Hochschullehrer